Джонсон Торибионг,  (род. 22 июля 1946; Аираи, Палау) — юрист и политик Палау, президент Палау с 15 января 2009 по 17 января 2013 года.

Окончил Школу права Вашингтонского Университета. Был послом Палау на Тайване. 4 ноября 2008 был избран президентом, победив действующего вице-президента Элиаса Камсека Чина при низкой явке избирателей, получив 1629 голосов против 1499 за Чина.

Примечания

Ссылки 
 Pacific Magazine: Джонсон Торибионг победил на президентских выборах
 Pacific Magazine: Неофициальные результаты президентских выборов в Палау

Президенты Палау
Президенты, вступившие в должность в 2009 году
Послы Палау в Китайской Республике
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы права Вашингтонского университета